Роланд Марк Скуман (; род. 3 июля 1980, Претория) — южноафриканский пловец, специализирующийся в плавании вольным стилем и баттерфляем. Член сборной команды ЮАР на Олимпийских играх в Сиднее, Афинах, Пекине и Лондоне.

Карьера 
Скуман родился в Претории. Стал интересоваться спортом в 13 лет. Спустя 3 года, ради своей возлюбленной, он начинает серьёзно заниматься плаванием, что считается уже довольно поздно. Это положило начало карьере, которая принесла ему золото в мужской эстафете, серебряную и бронзовую медали в личных состязаниях на Олимпийских играх в Афинах, а также три золотых, одну серебряную и бронзовую медали чемпионата мира. На Играх Содружества Скуман завоевал четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. Он установил новые южноафриканские рекорды на дистанциях 100 м вольный стиль (48,69 с), 50 м вольный стиль (22,04 с), 100 м баттерфляй (52,73 с) и 50 м баттерфляй (23,65 с).

Количество наград за карьеру:
 Олимпийские игры — 3 (1+1+1)
 Чемпионаты мира — 5 (3+1+1)
  — 4 (0+1+3)
 Игры Содружества — 12 (4+5+3)

На чемпионате мира в Монреале он выиграл две золотые медали: 50 м баттерфляй (22,96 с — мировой рекорд) и 50 м вольный стиль (21,69 с — рекорд чемпионатов мира), а также выиграл серебро на дистанции 100 м вольным стилем.

На чемпионате мира в Мельбурне он успешно защитил свой титул чемпиона на 50-метровой дистанции баттерфляем.
Он также вышел в финал на 50 и 100 м вольным стилем и был в составе команды эстафеты 4×100 м, которая заняла четвёртое место.

6 сентября 2008 года Роланд Скуман установил новый мировой рекорд на короткой воде (25 м) с результатом 20,64 с. В конце 2008 года мировой рекорд Скумана был побит, но в августе 2009 года Роланд вновь установил мировой рекорд на Южно-Африканском чемпионате по короткой воде — 20,30 с. В 2014 году Флоран Маноду установил новый рекорд мира: 20,26 с. Действующий рекордсмен на этой дистанции Калеб Дрессел с результатом: 20,16 установленный 21 ноября 2020 года на ISL.

На Олимпийских играх в Лондоне Скуман, в возрасте 32 лет, вышел в финал на дистанции 50 м вольным стилем. Он финишировал на шестом месте с временем 21,80.

В 2016 году Скуман не прошёл квалификацию на Олимпийские игры, ставшие бы пятыми в его карьере.

Награды 
В 2004 году он был введен в Зал спортивной славы Университета Претории.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FINA
 Роланд Скуман

Пловцы ЮАР
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от ЮАР
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы Игр Содружества по плаванию